Краушвиц може бити:

 Краушвиц (Саксонија-Анхалт), општина у округу Бургенланд, у њемачкој покрајини Саксонија-Анхалт.
 Краушвиц (Саксонија), општина у округу Герлиц, у њемачкој покрајини Саксонија.